Sackett est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1920-2016), militaire américain ;
  (1934-2015), physicien et médecin canadien pionnier de la médecine fondée sur les faits ;
  (1868-1941), ambassadeur américain en Allemagne pendant la montée d'Hitler ;
  (1811-1895), homme politique américain ;
  (1940-), radiologiste et professeur de neuroradiologie ;
  (1888-1975), plus connue comme Julia Sanderson, chanteuse et actrice américaine ;
 Penny Sackett (1956-), scientifique et astronome australiano-américain ;
 Shmouel Sackett, leader sioniste religieux américain émigré en Israël ;
  (1943-), écrivaine et scénariste américaine .

Personnage de fiction 
 Sackett, personnage de l'opéra  du compositeur américain Stephen Paulus.
 Sackett, le nom de famille de plusieurs personnages de la série western Sackett de l'écrivain américain Louis L'Amour. Parmi cette série de dix-sept titres comportant des membres de la famille Sackett, quatre portent un titre incluant Sackett :
 Sackett (1961)
 The Sackett Brand (1965)
 Sackett land (1974)
 Jubal Sackett (1985)

Toponyme 

 Sackett's Hill, colline de St Peter in Thanet dans le Kent ;

 , dans le Comté d'Imperial en Californie.

Hydronyme 
 , lac dans la province de New York.

Patronyme anglais
Patronyme américain